Малченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Малченко, Александр Леонтьевич (1870—1930) — активный участник революционного движения в России, социал-демократ.
 Малченко, Андрей Леонидович (1904—1970) — советский учёный, специалист в области производства спирта, доктор технических наук, дважды лауреат Сталинской премии.